Creierul (film) se poate referi la:

 Creierul (film din 1962)
 Creierul (film din 1969)